Усть-Наринзо́р — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Усть-Наринзорское»

География 
Расположено на реке Курлыч (левый приток Шилки), ниже впадения в неё реки Наринзор, в 26 км по автодороге 76А-008 к западу от Сретенска.

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сретенского района